(; , нем. ; от  — в значении «летательный аппарат» или «самолёт» и  — «кулак», что можно перевести как «[противо]самолётный» или «зенитный кулак»; фонетический перевод — «Фли́гафауст») — немецкий шестиствольный зенитный гранатомёт с кольцевым блоком стволов, разрабатывавшийся Генрихом Лангвейлером весной 1945 г., накануне поражения нацистской Германии во Второй мировой войне и капитуляции немецких сухопутных войск. Создание гранатомёта было призвано устранить конструктивные недоработки предыдущих моделей в части снижения величины рассеивания снарядов на заданных расстояниях, увеличения плотности огня, эффективности стрельбы и, как следствие, вероятности поражения цели при меньшем количестве залпов и меньшем расходе боеприпасов. Проект не вышел за пределы опытно-конструкторских работ.

Производственные сложности 
Помимо жёстких сроков выполнения тактико-технического задания, которыми были ограничены разработчики, работа проектной команды осложнялась регулярными организационными и реорганизационными мероприятиями руководства предприятия, связанными с приближением союзнических войск, что выражалось в постоянном перемещении технического персонала и оборудования с территорий, занятых противником, всё дальше вглубь территории Германии по мере приближения линии фронта. Уже в апреле 1945 г. началась эвакуация инженерно-технических кадров и материально-технической базы, а также принудительный перегон рабочей силы (заключённых) с заводов акционерного общества HASAG, которое выступало главным подрядчиком работ по созданию зенитных гранатомётов для Вермахта и других вооружённых формирований Третьего рейха.

Техническое описание 
Учитывая то обстоятельство, что проект создания гранатомёта «Флигерфауст» не вышел за пределы ОКР, о технических свойствах гранатомёта известно крайне немного. С достоверностью можно говорить только о том, что гранатомёт являлся продолжением модельного ряда «Люфтфауст» и в его компоновочной схеме использовались все наработки предыдущих моделей. О результатах лабораторных и полигонных испытаний, а равно о самом факте проведения подобных испытаний достоверная информация отсутствует. Отличительной особенностью в сравнении с предыдущими прототипами были его увеличенные размеры, что было продиктовано использованием более мощного боеприпаса калибром превосходившим все предыдущие использовавшиеся боеприпасы.

Сравнительная характеристика

Комментарии

Примечания 

Военная продукция HASAG
Гранатомёты Второй мировой войны
Гранатомёты Германии
Оружие Германии периода Второй мировой войны